Amerikai Egyesült Államok
 Arcadia (Phoenix)
 Arcadia (Kalifornia)
 Arcadia (metróállomás)
 Arcadia (Dél-Karolina)
 Arcadia (Florida)
 Arcadia (Illinois)
 Arcadia (Indiana)
 Arcadia (Iowa)
 Arcadia (Kansas)
 Arcadia (Louisiana)
 Arcadia (Maryland)
 Arcadia (Mississippi)
 Arcadia (Missouri)
 Arcadia (Nebraska)
 Arcadia (New York)
 Arcadia (Észak-Karolina)
 Arcadia (Ohio)
 Arcadia (Oklahoma)
 Arcadia (Oregon)
 Arcadia (Pennsylvania)
 Arcadia (Rhode Island)
 Arcadia (Tennessee)
 Arcadia (Santa Fe, Texas)
 Arcadia (Shelby megye, Texas)
 Arcadia (Botetourt megye, Virginia)
 Arcadia (Spotsylvania megye, Virginia)
 Arcadia (Washington)
 Arcadia (Wisconsin)
 Arcadia (város, Wisconsin)
 Arcadia Township (Lapeer megye, Michigan)
 Arcadia Township (Manistee megye, Michigan)

 Ausztrália
 Arcadia (Új-Dél-Wales)
 Arcadia (Queensland)
 Arcadia (Victoria)

együttesként
 Arcadia (együttes) brit new wave együttes